AUTO. RIA () — украинский портал автомобильноКаталог Каталог й электронной торговли, один из проектов RIA.com Marketplaces OÜ.

Описание 

В октябре 2016 года по данным SimilarWeb, портал занимал 6-е место по посещаемости среди всех автомобильных сайтов мира в категории «Покупка авто» и 11-е место в категории «Автомобили и транспорт».

Портал функционирует как виртуальная торговая площадка для автомобилей, в котором размещаются объявления о продаже и характеристиках автомобилей. Также портал предоставляет информацию об автомобильных компаниях Украины.

Структура портала 

 Каталог авторазборок
 Каталог автосервисов
 Каталог компаний по выкупу авто
 Каталог автошкол
 Каталог компаний по страхованию авто
 Поиск гаражей для автомобилей
 Поиск товаров для авто
 Рейтинг поиска автомобилей
 Юридическая информация, советы

Разделы 
Открыт раздел «Новые авто», работает программа «Авто проверено», занимающаяся удаленной диагностикой автомобилей. Ресурс производит тест-драйвы.

Виды транспорта 

 Автомобили: легковые и грузовые
 Автобусы
 Мотоциклы
 Прицепы
 Скутеры
 Катера
 Яхты

История развития 
В 2014 году состоялся первый релиз AUTO. RIA.com RIA.com Marketplaces OÜ.

В 2015 году компания выбрала стратегию «Проверенный Интернет». Состоялся первый релиз мобильного приложения AUTO. RIA.

В 2017 году приложение AUTO. RIA скачали 1 000 000 раз.

Интернет-журнал 
25 декабря 2014 году состоялась презентация выпуска онлайн-журнала «AUTO. RIA на выходные», а также награждение победителей в номинации «Лучшие тест-драйвы».

Примечания 

Появились в 2014 году на Украине
Сайты, появившиеся в 2014 году
Википедия:Статьи со сложным входом в Модуль:URL
Компании, основанные в 2014 году